Лома Ларга има више значења:

 Лома Ларга (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лома Ларга (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Ларга (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Ларга (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Ларга, Ел Ламбедеро (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Ларга (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Ларга (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Ларга, Ел Ремолино (Тлалистакиља де Малдонадо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Ларга (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома Ларга, Сан Антонио (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома Ларга (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лома Ларга (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Ларга, Ла Лома (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Ларга (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Ларга (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Ларга, Лас Ломас (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Ларга, Ла Лома (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома Ларга (Алмолоја де Алкисирас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Ларга (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Ларга (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Ларга (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Ларга, Барио де Лома Ларга (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома Ларга (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома Ларга (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома Ларга (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лома Ларга (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга, Санта Роса (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Магдалена Халтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Сан Естебан Ататлахука), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга, Ранчо Акилино Мендоза (Сан Франсиско Теопан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга, Серо Ларго (Сан Мигел Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Сан Мигел Тулансинго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Сан Педро Теозакоалко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Санта Марија Апаско), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Санта Марија Лачиксио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга, Сан Мигелито (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Сантијаго Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Сантијаго Јоломекатл), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Санто Доминго Тепустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Санто Доминго Тонала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Сан Висенте Лачиксио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома Ларга (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Ларга, Потреро Делгадо (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Ларга (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Ларга (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Ларга (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Ларга, Ојаметита (Окотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Ларга (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Ларга (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Ларга (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лома Ларга, Санта Сесилија (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лома Ларга, Ла Марома (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лома Ларга (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лома Ларга, Ранчо де лос Сото (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лома Ларга, Ла Планиља (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Ларга (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Ларга (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Ларга (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Ларга (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Ларга (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Ларга, Ранчо Нуево (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Ларга, Астиљеро де ла Љаве (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Ларга, Лас Трохас (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома Ларга, Сан Мигел (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику